Агва де Енмедио има више значења:
 Агва де Енмедио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва де Енмедио (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва де Енмедио, Лос Поситос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва де Енмедио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва де Енмедио (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва де Енмедио (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва де Енмедио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику